Чинамека има више значења:

 Чинамека (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чинамека (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чинамека (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Чинамека (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чинамека (Чинамека, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику